Koula (Koulikoro), gemeente in regio Koulikoro, Mali
 Koula (Ségou), gemeente in regio Ségou, Mali